Striepeke ist der Name von:

 Daniel C. Striepeke  (1930–2019), US-amerikanischer Maskenbildner
 Jannik Striepeke, deutscher Eishockeyspieler